Sermeq Avannarleq bezeichnet:
 Sermeq Avannarleq (Gletscher, Sikuiuitsoq), Gletscher im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Sermeq Avannarleq (Gletscher, Torsukattak), Gletscher im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Sermeq Avannarleq (Gletscher, Aluup Tunua), Gletscher im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Sermeq Avannarleq (Gletscher, Ikerasassuaq), Gletscher im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Sermeq Avannarleq (Gletscher, Upernavik), Gletscher im Distrikt Upernavik, Grönland
 Sermeq Avannarleq (Gletscher, Perlerfiup Kangerlua), Gletscher im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Sermeq Avannarleq (Gletscher, Qarassap Kangia) (Lille Gletscher), Gletscher im Distrikt Uummannaq, Grönland